

Patronyme
 Patrick Aussems, (1965- ), est un ancien footballeur belge.
 Jonathan Aussems, (1981- ), est un compositeur, pianiste et improvisateur belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme